«Званый ужин» (другое название — «Разбитые мечты») — советский короткометражный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1953 году режиссёром Фридрихом Эрмлером.

Сюжет 
Мелкий чиновник Пётр Петрович изо всех сил старается подольститься к начальству, чтобы побыстрее сделать карьеру. Для этого он однажды придумывает свой день рождения и приглашает на ужин своего начальника. Пётр Петрович тщательно подготовился к приёму высокого гостя. Стол празднично накрыт. Ещё совсем немного подождать и... Но случается непредвиденное: дверь из комнаты в коридор неожиданно захлопывается. А ключа у него нет. Пётр Петрович, не зная,  что предпринять, в полнейшей растерянности мечется в запертой комнате. В конце концов он решает, что его затея провалилась и начинает с горя в одиночестве справлять свой выдуманный день рождения. Довольно скоро, под воздействием выпитого, язык Петра Петровича развязывается, и он начинает вслух всё более и более вдохновенно обличать своих сослуживцев. Когда же окончательно входит в раж, дверь в комнату открывается и на пороге появляются приглашённые гости. Но Пётр Петрович не видит этого. И его начальник слышит о себе такое…

В ролях 
 Игорь Ильинский — Пётр Петрович
 Нина Мамаева — его жена
 Борис Жуковский — Иван Кузьмич
 Анна Лисянская — Надежда Сергеевна''

Съёмочная группа 
 Сценарий — Н. А. Строев (Владимир Масс, Александр Червинский, Фридрих Эрмлер)
 Постановка — Фридриха Эрмлера
 Режиссёр — Семён Деревенский
 Оператор — Аполлинарий Дудко
 Композитор — Гавриил Попов
 Звукооператор — Александр Беккер
 Художник — Исаак Махлис
 Второй оператор — В. Фомин
 Ассистент режиссёра — Н. Зимацкая
 Монтажёр — Евгения Маханькова
 Комбинированные съёмки:Оператор — Михаил ШамковичХудожник — Михаил Головатинский
 Директор картины — Иосиф Поляков

Дополнительная информация 
 Сатира оказалась настолько острой, что фильм выпустили на экран лишь в 1962 году и под нейтральным названием «Званый ужин».
 Позже эту миниатюру включил в свой репертуар А. И. Райкин. Её можно увидеть в фильме 1974 года «Люди и манекены».

Примечания

Ссылки 
 .
 «Званый ужин» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 .
 .
 .
 

Фильмы СССР 1953 года
Короткометражные фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1953 года
Цензура в советском кинематографе